Ли́нгва фра́нка но́ва («элэфэн», Lingua Franca Nova, LFN) — международный искусственный язык, созданный американским психологом нидерландского происхождения Джорджем Буре () на основе лексики романских языков: французского, итальянского, испанского, португальского и каталанского языков. Грамматика языка базируется на принципах пиджинов и креольских языков.

Элэфэн был впервые опубликован в Интернете в 1998 году.

Орфография и произношение 
Для письма на ЛФН используются 22 буквы латинского алфавита. Однако кириллица тоже может использоваться:

Особенности 
Грамматика языка упрощённая, базируется на принципах пиджинов и креольских языков, возникших на романской основе, в частности, средневекового наречия лингва франка, от которого и происходит название.

Например, прошедшее и будущее времена глаголов образуются добавлением частиц ia и va:
 me come — я ем;
 me ia come — я ел;
 me va come — я буду есть.

Ещё одной креольской особенностью в ранней версии языка являлись личные местоимения, служившие одновременно притяжательными (me — «я» и «мой», tu — «ты» и «твой» и т. д.). В 2016 году притяжательные местоимения были добавлены как самостоятельные слова:

 Me («я») — mea («мой»);
 Nos («мы») — nosa («наш»);
 Tu («ты») — tua («твой»);
 Vos («вы») — vosa («ваш»);
 El («он», «она»), lo («оно»), on («некто»), los («они») — sua («его», «её», «их»).

Примеры текста

Отче наш 

Лингва франка нова:
Nosa Padre ci es en la sielo,
Ta ce tua nom es santida.
Ta ce tua rena veni.
Ta ce tua vole aveni
sur la tera como en la sielo.
Dona oji nosa pan dial a nos,
e pardona nosa detas,
como nos pardona nosa detores,
e no lasa nos cade en tenta,
ma libri nos de malia.
Car la rena, la potia,
e la gloria es sempre la tua.
Amen

Русский текст:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твоё;
да приидет Царствие Твоё;
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство и сила
и слава во веки.
Аминь.

Падение дома Ашеров (отрывок) 

Лингва франка нова:

Tra la intera de un dia gris, oscur, e sin sona, en la autono de la anio, cuando la nubes ia pende opresante basa en la sielos, me ia pasa ja solitar, sur cavalo, tra un rejion de campania estrema sombre; e final, a la prosimi de la ombras de la sera, me ia trova me ante la vista triste de la Casa de Usor.

Me no sabe como — ma, a mea regardeta prima a la construida, un senti de despera nontolerable ia permea mea spirito. Me dise «nontolerable», car la senti no ia es lejerida a cualce grado par acel emosia alga plasente, car poesial, con cual la mente reseta usual an la plu severes de la imajes natural de cosas ruinada o temable.

Русский текст:

В продолжение целого дня, тусклого и беззвучного дня мрачной осени, под небом, обремененным низкими облаками, один, я проезжал, верхом, по странно-печальной равнине, и наконец, когда уже надвинулись вечерние тени, передо мной предстал угрюмый Дом Эшер.

Не знаю почему — но лишь только взглянул я на здание, чувство нестерпимой тоски охватило меня. Я говорю нестерпимой; потому что она отнюдь не была смягчена тем поэтическим, почти сладостным, ощущением, которое обыкновенно испытываешь даже перед самыми суровыми, перед самыми пустынными и страшными картинами природы.

Всеобщая декларация прав человека (статья 1) 

Лингва франка нова:

Tota umanas es naseda como persones libre e egal en dinia e diretos. Los ave razona e consiensa e debe trata lunlotra con la spirito de fratia.

Русский текст:

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Примечания

Ссылки 

 Lingua Franca Nova
 Описание языка на Omniglot

Искусственные языки
Романские языки
Международные вспомогательные языки